Château de Villers peut désigner :
 Château de Villers à Maisoncelle-et-Villers (Ardennes) ;
 Château de Villers-le-Château à Villers-le-Château (Marne) ;
 Château de Villers-Cotterêts à Villers-Cotterêts (Aisne) ;
 Château de Villers-Hélon à Villers-Hélon (Aisne) ;
 Château de Villers à Villers-sur-Mer (Calvados) ;
 Château de Villers-sous-Saint-Leu à Villers-sous-Saint-Leu (Oise) ;
 Château de Villers-Saint-Paul à Villers-Saint-Paul (Oise) ;
 Château de Villers-aux-Tours à Anthisnes (province de Liège).

Villers